Stolp bezeichnet:

 Stolp (polnisch Słupsk), Stadt, Woiwodschaft Pommern, Polen
 Landkreis Stolp, ehemaliger Landkreis in Pommern
 Stolp (Falkenrehde), das heutige Neu Falkenrehde, Wohnplatz von Falkenrehde, Landkreis Havelland, Brandenburg
 Stolp (Fürstenberg/Havel), mittelalterliches Dorf bei Fürstenberg/Havel, Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Stolp (Woltersdorf), Ortsteil der Gemeinde Woltersdorf

Stolp ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz Stolp (1921–2018), deutscher Mikrobiologe
 Trude Stolp-Seitz (1913–2004), deutsche Malerin
 Wolfgang Stolp (* 1946), deutscher Verwaltungsbeamter, ehemaliger Präsident des IT-Amts der Bundeswehr

Siehe auch:

 Viktoria Stolp, ehemaliger Sportverein
 Stolpe
 Stolper Bahnen
 Stolpen (Begriffsklärung)